Wayne County Courthouse ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP gelistete Objekte:
 Wayne County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001261
 Wayne County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 78000042
 Wayne County Courthouse (Michigan), ID-Nr. 75000972
 Wayne County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 79001458

weitere:
 Wayne County Courthouse (Illinois)
 Wayne County Courthouse (Iowa)
 Wayne County Courthouse (Kentucky)
 Wayne County Courthouse (Mississippi)
 Wayne County Courthouse (Missouri)
 Wayne County Courthouse (New York)
 Wayne County Courthouse (North Carolina)
 Wayne County Courthouse (Ohio)
 Wayne County Courthouse (Pennsylvania)
 Wayne County Courthouse (Tennessee)
 Wayne County Courthouse (Utah)
 Wayne County Courthouse (West Virginia)